Диггз () — фамилия.

Известные носители фамилии 
 Диггз, Давид (род. 1982) — американский актёр и музыкант.
  (род. 1988) — американский баскетболист, чемпион Кипра в составе клуба «АПОЭЛ» (2014).
 Диггз, Кейси — игрок сборной Норвергии по игре в регбилиг.
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс», корнербек.
  (род. 1990) — американский баскетболист, чемпион Австрии в составе клуба «Оберварт Гуннерс» (2016).
  (род. 1970) — американская поэтесса и артистка в жанре саунд-арт.
  (1900—1995) — американский гематолог, исследователь серповидноклеточной анемии.
  (род. 1992) — американская футболистка, игрок Национальной женской футбольной лиги в составе клуба «Хьюстон Дэш».
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги, лайнбекер.
 Диггз, Роберт (известен под псевдонимом RZA; род. 1969) — американский рэпер, актёр и режиссёр. 
  — либерийский лютеранский священник и политик, вице-президент Либерии (1990—1991).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс», ресивер.
 Диггз, Тревон (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Диггз, Тэй (род. 1971) — американский актёр и певец.
  (1922—1998) — американский политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1955—1980).
 Диггз, Элизабет — американский драматург.
 Гбеньон-Диггз, Рэйчел — либерийский дипломат, посол Либерии в США (1998).
  (род. 1962) — американская легкоатлетка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в помещении (1993, 1997), серебряная медалистка Кубка мира (1992) и чемпионка США (1988, 1989, 1993, 1994) в беге на 800 м, участница летних Олимпийских игр (1988, 1992, 1996, 2000).
  (1853—1916) — американский общественный и политический деятель, член Народной партии США, первая женщина — делегат национального политического съезда.

Примечания